Il lupo dei mari (titolato anche Il lupo di mare) è un romanzo di Jack London

Film
The Sea Wolf – film del 1913 diretto da Hobart Bosworth 
The Sea Wolf – cortometraggio del 1919 prodotto dalla National Film Corporation of America
The Sea Wolf – film del 1920 diretto da George Melford 
The Sea Wolf – film del 1926 diretto da Ralph Ince 
Il lupo dei mari (The Sea Wolf) – film del 1930 diretto da Alfred Santell
Il lupo dei mari (The Sea Wolf) – film del 1941 diretto da Michael Curtiz 
Il lupo dei mari – film del 1975 diretto da Giuseppe Vari
The Sea Wolf - film per la televisione del 1993 diretto da Michael Anderson
 The Sea Wolf – film del 1997 diretto da Gary T. McDonald
The Sea Wolf – film del 2005 diretto da Mark Roper